Tomé peut faire référence à :

Lieux 

  Tomé, une île sur la côte nord de la Bretagne, au nord-est de Perros-Guirec.
  Tomé, une ville et commune de la région du Biobío, Chili.
  Tome (登米市 Tome-shi), une ville de la Préfecture de Miyagi, Japon.

Personnes

Prénom 
 Tomé Pires (v. 1465- v. 1523/24 ou v. 1540), apothicaire et premier ambassadeur portugais envoyé en Chine (1520-1522), auteur  de la Suma Oriental, la première description européenne de l’Asie du Sud-Est insulaire et la plus ancienne et vaste description portugaise de l’Asie.
 Tomé de Sousa (orthographe archaïque Thomé de Souza) (1503 — 1579) militaire et politique portugais.

Nom de famille

 Antoine Tomé (1951-), auteur-compositeur-interprète, chanteur et comédien français.
 Fernando Tomé (1947-), footballeur et entraîneur portugais.
 Manuel Tomé (1950-), footballeur en entraîneur espagnol.

Voir aussi 
 
 São Tomé (île)